Athanasius Kircher – gesuita, filosofo, storico e museologo tedesco
Knut Kircher – arbitro di calcio tedesco
Pete Kircher – batterista e percussionista britannico
William Kircher – attore neozelandese